Gaishardt ist der Name folgender Orte:

 Gaishardt (Bissingen), Ortsteil des Marktes Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Gaishardt (Neuler), Ortsteil der Gemeinde Neuler, Landkreis Ostalbkreis, Baden-Württemberg